Johann Leeb ist der Name folgender Personen:

 Johann Leeb (1790–1863), deutscher Bildhauer und Steinmetz, siehe Johannes Leeb (Bildhauer) 
* Johann von Leeb (Johann Nepomuk von Leeb; 1802–1876), deutscher Jurist und Staatsanwalt
 Johann Carl Leeb (auch Johann Carl Löb; 1792–1819), österreichischer Instrumentenbauer 

Siehe auch:
 Johannes Leeb